Melodifestiválen 2018 — 58-й ежегодный шведский песенный конкурс Melodifestivalen, который прошёл в различных городах Швеции. Победитель конкурса получил право представлять свою страну в песенном конкурсе Евровидение, который прошёл в Португалии. Организатором конкурса выступал национальный вещатель страны SVT. 10 марта 2018 года в Стокгольме прошёл финал, где победу одержал Benjamin Ingrosso с песней «Dance You Off».

Формат 
Конкурс, как и в предыдущие годы, прошёл в разных городах Швеции. 28 участников были разделены на четыре полуфинала, по семь человек. Участники, занявшие первые и вторые места, получали путёвку в финал, а конкурсанты, занявшие третьи и четвертые места, прошли во Второй шанс. Из Второго шанса в финал прошли четыре участника. В финале остались 12 конкурсантов.

Изменения в правилах 
23 января 2018 года изменилось правило голосования международного жюри. Раньше жюри отдавали 7 наборов баллов: 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12. Новая система включает метод голосования Евровидения. Теперь жюри распределяет 10 наборов баллов между 12 участниками: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 12 баллов. Таким образом, сумма была увеличена с 473 до 638 баллов. Помимо жюри голосуют и телезрители, с помощью SMS, звонков и приложения Melodifestivalen. Телезрители также распределяют 638 баллов по полученным голосам.

Выбор песни 
Выбор песни остался как и в прошлом году. Песни для участия выберали тремя разными способами:
 14 участников выбрали путём открытого отборочного тура SVT.
 13 участников специальным приглашением SVT.
 1 участник победитель конкурса «P4 Nästa».

Ведущий 
На пресс-конференции конкурса представили ведущего Melodifestivalen 2018 — Дэвид Линдгрен. Он также был ведущим в прошлом году с Кларой Генри и Хассе Андерссон. Дэвид Линдгрен впервые принял участие в конкурсе 2012 г. с песней «Shout It Out», где занял четвертое место в финале. Через год он вернулся с песней «Skyline» заняв 8-е место, и совсем недавно принял участие в 2016 году, где с песней «We Are Your Tomorrow» занял 11-е место.

Шоу 
26-го сентября 2017 года SVT, национальный вещатель Швеции, официально подтвердил даты и местa проведения ежегодного музыкального фестиваля «Melodifestivalen» — 2018.

Согласно сложившейся традиции, 6 шоу «Melodifestivalen» — 2018 (4 полуфинала, Второй Шанс и Финал) пройдут в 6-ти разных городах Швеции в период с 3 февраля по 10 марта 2018-го года:

Песни-участницы 
На момент окончания приёма заявок на Мелодифестивален 2018 (17:59 по Шведскому времени 18-го сентября) была подана 2771 песня. Это наибольшее количество заявок с 2012-го года. 28 ноября состоялся пресс-конференция, где представили участников предстоящего конкурса.

Полуфиналы

1-й полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 3 февраля в Карлстаде — Löfbergs Arena.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 6,617,451 (новый рекорд).
 Собранные средства: 452,906 шведских крон.
 Телезрители: 3,303,000.

2-й полуфинал 
Второй полуфинал прошёл 10 февраля в Гётеборгском арене Скандинавиум.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 5,880,237.
 Собранные средства: 396,252 шведских крон.
 Телезрители: 2,916,000.

3-й полуфинал 
Третий полуфинал состоялся 17 февраля в Мальмё Арене.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 4,800,971.
 Собранные средства: 432,824 шведских крон.
 Телезрители: 2,830,000.

4-й полуфинал 
Четвертый полуфинал прошёл 24 февраля на Эрншёльдсвиком Fjällräven Center .

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 4,866,749.
 Собранные средства: 385,483 шведских крон.
 Телезрители: 2,858,000.

Второй шанс 
После четвёртого полуфинала, который прошёл в Эрншёльдсвик были показаны, кто с кем выступить на дуэль. Второй шанс прошёл 3 марта в Кристианстаде, где победитель дуэли прошёл в финал. В этом году победители будут объявлены сразу после каждой дуэли. А в конце шоу будет представлен порядковый номер участников.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 6,007,515.
 Собранные средства: 346,287 шведских крон.
 Телезрители: 2,579,000.

Финал

Результаты 

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 13,993,975 (новый рекорд).
 Собранные средства: 1,961,602 шведских крон.
 Телезрители: 3,551,000

Глашатаи 
10 марта 2018 года объявили имена глашатаи международного жюри:
  — Матеуш Гжезинский (поль. Mateusz Gjesïnskï).
  — Клярт Дурай (алб. Kleart Duraj).
  — Феликс Бергссон (ислан. Felix Bergsson).
  — Никола Калигиоре (итал. Nicolas Kaligiore).
  — Клитос Клиту (греч. Κλήτος Κλήτου).
  — Стефани Веррет (англ. Stephanie Verret).
  — Нодико Татишвили (груз. ნოდიკო ტატიშვილი).
  — Саймон Проктор (англ. Simon Proctor).
  — Ануш Тер-Гукасян (армян. Անուշ Տեր-Ղուկասյան).
  — Бруно Берберес (фран. Bruno Berberes).
  — Гонсало Мадейл (порт. Gonçalo Madail).

Галерея

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Третий полуфинал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Евровидение 2018
 Конкурс песни Евровидение
 Melodifestivalen
 Швеция на песенном конкурсе Евровидение
 SVT
 Швеция